Constantin Phaulkon
Liste des dieux de la Tærre (Donjons et Dragons)#Phaulkon